Боричи () — фамилия.
 Боричи, Даут (1825—1896) — албанский националист и исламский религиозный лидер.
 Боричи, Лоро (1922—1984) — албанский футболист и тренер.
 Лоро Боричи — мультиспортивный стадион в Шкодере, Албания.